Adrasteja ili Adrastea može značiti:

 Adrasteja (mitologija), kćerka Jupitera i Ananke.
 Adrasteja (mjesec), Jupiterov prirodni satelit
 239 Adrastea, asteroid.